A New Day è il settimo studio album della band progressive italiana Arachnes, pubblicato nel 2011.

Tracce
 Psychedelic Trip (Intro) - 0.04
 I Know the Darkness  - 4.59
 Big Hearth   - 3.54
 I'm Sorry  - 4.17
 Into the Fog  - 4.59
 Magic World  - 3.26
 My Face Is Hard  - 3.45
 Running in an Old Town  - 4.22
 Take Your Life  - 4.45
 Parallel Worlds (orchestral version) - 2.12
 The Reason of the Things  - 3.33
 Your Death  - 4.49
 Fireball (Deep Purple cover)  - 3.34
 First Of All (bonus track per CD edizione limitata) - 3.53

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, organo Hammond
 Gabriele Baroni, basso, voce secondaria
 Stefano Caironi, batteria, percussioni